


Lista de mai jos conține localitățile din județul Tulcea.

Vezi și 
Județele României

Tulcea
Localități
 Listă, Localități